Olaszország
Pavone Canavese, település Olaszországban, Lombardia régióban, Torino megyében
Pavone del Mella, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében